Radovna je lahko:

Radovna, reka
Radovna, dolina reke Radovne
Zgornja Radovna, razloženo naselje na območju Triglavskega narodnega parka v občini Kranjska Gora
Radovna, naselje v občini Gorje.